Příjmení Perutz nosí tyto osobnosti:
 Adolf Perutz (1824 – 1899), českoněmecký podnikatel a politik
 Leo Perutz (1882 – 1957), českoněmecký a rakouský spisovatel a dramatik
 Max Perutz (1914 – 2002), britský molekulární biolog

 další významy
 Perutz (firma), firma na výrobu fotografického materiálu
 německý název obce Peruc v okrese Louny

Česká příjmení
Židovská příjmení
Peruc